Сальтерас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Севилья. Занимает площадь 57 км². Население — 5177 человек (на 2010 год). Расстояние — 12 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web Oficial de Salteras
 Salteras

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи